Па́рковая — топонимы.

 Парковая  — железнодорожная платформа Башкирского отделения Куйбышевской железной дороги в черте города Уфы.
 Парковая — название планируемых станций метро в Омске и Уфе.
 Парковая улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.